Pánico se refiere generalmente a:
 Pánico, un miedo desproporcionado.

También puede referirse a:

 Movimiento Pánico, un estilo artístico; o
 
 Pánico, una banda chilena

a dos álbumes:
 Pánico, primer Ep de la banda franco-chilena Pánico;
 Pánico, del cantautor chileno Manuel García.

a una película:
 Pánico, película de 1982.

en informática:
 Kernel panic, problema en el núcleo Linux.